Gyllenkrok ist der Familienname folgender Personen: